Азизинтла има више значења:
 Азизинтла (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Азизинтла (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Азизинтла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азизинтла (Азизинтла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азизинтла (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику